Dit is een lijst van planetoïden 30801-30900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30801) - || 1989 SS1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (30802) - || 1989 SH3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (30803) - || 1989 SG14|| 26 september 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| (30804) - || 1989 TO14|| 2 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (30805) - || 1989 UO2|| 21 oktober 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30806) - || 1989 UP5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (30807) - || 1989 UQ5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (30808) - || 1989 YA2|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (30809) - || 1990 EO8|| 7 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (30810) - || 1990 FM || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (30811) - || 1990 OD2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (30812) - || 1990 OZ4|| 25 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (30813) - || 1990 QT || 19 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (30814) - || 1990 QW || 19 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (30815) - || 1990 QH2|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (30816) - || 1990 QA6|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (30817) - || 1990 QN9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (30818) - || 1990 RH2|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (30819) - || 1990 RL2|| 15 september 1990 || C. M. Olmstead
|-
| (30820) - || 1990 RU2|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (30821) - || 1990 RR17|| 15 september 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (30822) - || 1990 SX5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (30823) - || 1990 SY15|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (30824) - || 1990 TD || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (30825) - || 1990 TG1|| 14 oktober 1990 || Spacewatch
|-
| (30826) Coulomb || 1990 TS1|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30827) - || 1990 TE2|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30828) Bethe || 1990 TK4|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30829) - || 1990 TE9|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30830) Jahn || 1990 TQ12|| 14 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30831) - || 1990 TO14|| 14 oktober 1990 || K. J. Lawrence, E. F. Helin
|-
| (30832) - || 1990 UC5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (30833) - || 1990 VM4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (30834) - || 1990 VR6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (30835) - || 1990 WB7|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (30836) Schnittke || 1991 AU2|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (30837) Steinheil || 1991 AW2|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (30838) - || 1991 CM1|| 7 februari 1991 || T. Seki
|-
| (30839) - || 1991 GH1|| 11 april 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30840) Jackalice || 1991 GC2|| 15 april 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (30841) - || 1991 GA3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (30842) - || 1991 GO7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (30843) - || 1991 JK1|| 8 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (30844) - || 1991 KE || 17 mei 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (30845) - || 1991 PQ3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (30846) - || 1991 PJ17|| 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (30847) - || 1991 RC5|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30848) - || 1991 RZ19|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (30849) - || 1991 RE20|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (30850) Vonsiemens || 1991 TN2|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30851) - || 1991 TD6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30852) Debye || 1991 TR6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30853) - || 1991 UH3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30854) - || 1991 VB || 1 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (30855) - || 1991 VQ9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (30856) - || 1991 XE || 7 december 1991 || E. F. Helin
|-
| (30857) - || 1991 YY || 31 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (30858) - || 1992 AU1|| 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (30859) - || 1992 BM || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30860) - || 1992 DA4|| 29 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (30861) - || 1992 DS5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (30862) - || 1992 DF10|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (30863) - || 1992 EA4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30864) - || 1992 EE6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30865) - || 1992 EH8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (30866) - || 1992 EN8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (30867) - || 1992 EL9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (30868) - || 1992 ET10|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (30869) - || 1992 EU11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (30870) - || 1992 EW15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30871) - || 1992 EG16|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30872) - || 1992 EM17|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (30873) - || 1992 EN17|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (30874) - || 1992 EA23|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30875) - || 1992 EX25|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (30876) - || 1992 EM27|| 4 maart 1992 || UESAC
|-
| (30877) - || 1992 ES30|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (30878) - || 1992 GQ || 3 april 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30879) - || 1992 KF || 25 mei 1992 || T. Seki
|-
| (30880) - || 1992 PC2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (30881) - || 1992 RS4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (30882) - || 1992 SG2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30883) de Broglie || 1992 SW16|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (30884) - || 1992 SL23|| 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (30885) - || 1992 UU4|| 30 oktober 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (30886) - || 1992 WJ1|| 17 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30887) - || 1992 WL2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30888) - || 1993 BG2|| 19 januari 1993 || T. Seki
|-
| (30889) - || 1993 FU6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30890) - || 1993 FB9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30891) - || 1993 FV14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30892) - || 1993 FR18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30893) - || 1993 FD19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30894) - || 1993 FD20|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30895) - || 1993 FH23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30896) - || 1993 FX26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30897) - || 1993 FG29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30898) - || 1993 FJ29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30899) - || 1993 FL32|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30900) - || 1993 FM34|| 17 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten